Карвер ( — резчик по дереву) — английская фамилия и топоним.

Известные носители

Б 
 Брент Карвер (1951-2020) — канадский актёр.

Д 
 Карвер, Джесс (1911—2003) — английский футболист и футбольный тренер.
 Карвер, Джордж Вашингтон (1865—1943) — американский ботаник, миколог, химик, педагог, учитель и проповедник.
 Карвер, Джонатан (1732—1780) — английский путешественник.

К 
 Карвер, Кэйтлин (род. 1992) — американская актриса.

М 
 Карвер, Майкл (1915—2001) — британский военачальник, фельдмаршал.
 Карвер, Макс (род. 1988) — американский актёр.

О, Р, Т, Ч 
 Карвер, Освальд (1887—1915) — британский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Карвер, Раймонд (1938—1988) — американский поэт и новеллист.
 Карвер, Томас Никсон (1865—1961) — американский экономист.
 Карвер, Чарли (род. 1988) — американский актёр.

Топоним 
 Карвер — город в округе Карвер, штат Миннесота, США.
 Карвер — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Картер